Employé seul, Olbers fait généralement référence à l'astronome allemand Heinrich Olbers (1758-1840).

Sciences et techniques 
  est un cratère lunaire, nommé en l'honneur d'Heinrich Olbers.
 13P/Olbers est une comète périodique, découverte en 1815 par Heinrich Olbers.
 Le paradoxe d'Olbers (ou paradoxe de Cheseaux-Olbers) est la contradiction entre l'observation d'une nuit noire et le raisonnement selon lequel on devrait en tout point du ciel observer une source lumineuse, aussi éloignée et petite soit-elle.

Patronyme 

 Alida Olbers Wester (1842-1912), une botaniste suédoise ;
 Heinrich Olbers (1758-1840), un astronome allemand ;
 Wilhelm Olbers Focke (1834-1922), un médecin et botaniste allemand.